Millett ist der Name mehrerer

Personen:
 Allan R. Millett (* 1937), US-amerikanischer Militärhistoriker
 Anthea Millett, britische Pädagogin, CBE, FRGS, FRSA
 Arthur Millett (1874–1952), US-amerikanischer Schauspieler der Stummfilmzeit
 Charisse Millett (* 1964), US-amerikanische Politikerin, Mitglied im Repräsentantenhaus von Alaska
 Frederick Millett (1928–1990), englischer Cricketspieler
 John D. Millett (1912–1993), US-amerikanischer Präsident der Miami University in Oxford, Ohio
 Kate Millett (1934–2017), amerikanische Schriftstellerin und Feministin
 Larry Millett (* 1947), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Lewis Millett (1920–2009), US-amerikanischer Offizier
 Martin Millett (* 1955), US-amerikanischer Professor der klassischen Archäologie, BA, DPhil, FBA, FSA
 Michael Millett (1977–1995), englischer Fußballspieler
 Peter Millett, Baron Millett (1932–2021), britischer Richter und Jurist
 Terron Millett (* 1968), US-amerikanischer Profiboxer im Weltergewicht

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Millett (Michigan)
 Millett (South Carolina)
 Millett (Texas)

Sonstiges:
 Millett-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Millett Hall, Basketball-Stadion in Oxford, Ohio
 Millett Opera House, historisches Opernhaus in Austin, Texas

Siehe auch:
 Millet
 Milet